Видукинд — германское двусоставное имя древневерхнемецкого происхождения, которое может быть переведено как «дитя леса» (совр. ; древневерхнем. witukind) и изначально являлось, по-видимому, кеннингом волка.

 Видукинд (Виттекинд) Саксонский (755—807) — герцог нижних саксонцев, воевавший против франков Карла Великого.
 Видукинд Корвейский (925—973) — немецкий хронист и агиограф из Саксонии, автор «Деяний саксов».